Yinlong — род динозавров из семейства Chaoyangsauridae инфраотряда цератопсов, живших во времена верхнеюрской эпохи (оксфордский век) на территории современного Китая. Включает единственный типовой вид — Yinlong downsi. Он является одним из самых древних и примитивных цератопсов.

Описание 
Yinlong был относительно маленьким динозавром, длиной около 1,2 м от кончика носа до кончика хвоста и весом около 15 кг. Имел длинные задние конечности и укороченные тонкие передние конечности с тремя пальцами на лапах, что предполагает двуногий образ жизни, как и у многих небольших орнитопод.

Систематика 
Сюй Син и коллеги при описании в 2006 году поместили род в базальную позицию инфраотряда цератопсов. Другие систематики поддерживали это мнение, пока в 2015 году Han и коллеги не включили род в семейство Chaoyangsauridae.

Примечания 

Цератопсы
Монотипические роды архозавров
Динозавры юрского периода
Динозавры Азии
Фоссилии, описанные в 2006 году
Таксоны, описанные Сюй Сином